Le stade Bois Chaudat est destiné à la pratique du football, situé dans la ville de Kourou en Guyane.

C'est le stade de l'ASC Le Geldar.

Histoire

Voir aussi 
 Stade Georges-Chaumet

Stade multifonction en France
Stade d'athlétisme en Guyane
Stade de football en Guyane
Stade portant le nom d'un lieu
Kourou